Dalwhinnie kan syfta på:

 Dalwhinnie (ort) – en by på det skotska höglandet
 Dalwhinnie (destilleri) – ett whiskydestilleri i byn med samma namn